Vitel·li (família), família romana 
 Aule Vitel·li (cònsol), cònsol sufecte el 32
 Publi Vitel·li, militar romà
 Luci Vitel·li (cònsol any 34), magistrat roma tres vegades cònsol, pare d'Aule Vitel·li (emperador)
 Luci Vitel·li (cònsol any 48), cònsol l'any 48 
 Aule Vitel·li, emperador romà